A62 är en motorväg i sydvästra Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Rheinland-Pfalz
Vägar i Saarland
Listor över avfartsnummer